Pęckowo est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Pęckowo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Pęckowo, dans le powiat de Szamotuły.